Уильям Дэвид Тримбл, барон Тримбл (; ) — североирландский политик, лидер Ольстерской юнионистской партии с 1995 по 2005 год. Первый министр Северной Ирландии с 1 июля 1998 по 1 июля 2001, а также с 1 ноября 2001 по 14 октября 2002.

Биография 
С 1964 до 1968 года Уильям Дэвид Тримбл учился в Университете Квинс в Белфасте. Там он получил диплом первого класса, обучившись на бакалавра в области права.

В 1998 году совместно с Джоном Хьюмом стал лауреатом Нобелевской премии мира за деятельность по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии. С 2006 года являлся пожизненным пэром и членом Палаты лордов. В 2007 году, покинув партию юнионистов, вступил в Консервативную партию.

В 2019 году подписал «Открытое письмо против политических репрессий в России».

Умер 25 июля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Нобелевская лекция Дэвида Тримбла

Выпускники Элизабеттаунского колледжа
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Первые министры Северной Ирландии
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены Консервативной партии Великобритании
Пожизненные пэры